Кореницкий — фамилия:

 Кореницкий, Дмитрий Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 9435; 26 ноября 1854.
 Кореницкий, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 9211; 26 ноября 1853.
 Кореницкий, Порфирий — украинский поэт.